Тальянка может обозначать:

 Тальянка — разновидность гармони.

Топоним 
 Тальянка — река в Оренбургской области.
 Тальянка — река в Томской области.

См. также 
 Тальянский